TSY steht für:
 Wiriadinata Airport (IATA-Code), Militärflughafen von Tasikmalaya, Westjava, Indonesien
 Haltepunkt Siglingen (DS100-Code), Haltepunkt in Siglingen an der Frankenbahn

tsy steht für:
 Tebul Sign Language (ISO-639-3-Code), Gebärdensprache in Uluban, Koro (Kreis), Region Mopti, Mali

Abkürzung